Az SBV Excelsior egy holland labdarúgóklub Rotterdamból, jelenleg a másodosztály tagja.

Jelenlegi keret 
2021. szeptember 19-i állapotnak megfelelően.

Jelenlegi stáb

Helyezések

Az évad játékosa

Híres játékosok 

Ausztrália
 Brett Holman

Ausztria
 Volkan Kahraman

Belgium
 Thomas Buffel
 Gill Swerts

Brazília
 Michel Bastos

Chile
 Sebastián Pardo

Elefántcsontpart
 Salomon Kalou

Denmark
 Patrick Mtiliga
 Jan Sørensen

Ghana
 Christian Gyan
 Jordan Opoku
 Prince Polley

Írország
 David Connolly

Japán
 Takafumi Ogura

Marokkó
 Youssef El Akchaoui
 Mounir El Hamdaoui

Holland Antillák
 Chaly Jones
 Shelton Martis

Hollandia
 Mario Been
 George Boateng
 Winston Bogarde
 Dries Boussatta
 Luigi Bruins
 Royston Drenthe
 Rinus Israël
 Wim Meutstege
 Oscar Moens
 Graeme Rutjes
 Cees Schapendonk
 Henk Schouten
 Andwélé Slory
 Gaston Taument
 Robin van Persie
 Arie Vermeer

Dél-Korea
 Kim Nam-Il

Korábbi vezetőedzők 

		

 Rinus Smits (1954–56)
 Bob Janse (1956–62)
 Rinus Smits (1962–68)
 Bob Janse (1968–70)
 Jaap Kouters (1970)
 Bob Janse (1970–71)
 Joop Castenmiller (1971–73)
 Ben Peeters (1973–75)
 Thijs Libregts,  Bob Janse (1975–76)
 Thijs Libregts (1976–80)
 Hans Dorjee (1980–82)
 Rob Jacobs (1982–86)
 Henk Wullems (1986–88)

 Joop van Daele (1988–90)
 Martin van der Kooy (1990)
 Popovics Sándor (1990–92)
 Cor Pot (1992–94)
 Rob Baan (1994–95)
 Hans van der Pluym (1995–96)
 Adrie Koster (1996–03)
 Henk van Stee (2003–04)
 John Metgod (2004–05)
 Mario Been (2005–06)
 Ton Lokhoff (2006–09)
 Alex Pastoor (2009–11)
 John Lammers (2011–12)

 Leon Vlemmings (2012–13)
 Jon Dahl Tomasson (2013–14)
 Marinus Dijkhuizen (2014–15)
 Alfons Groenendijk (2015–16)
 Mitchell van der Gaag (2016–18)
 Adrie Poldervaart (2018–19)
 Ricardo Moniz (2019–20)
 Marinus Dijkhuizen (2020–)

Források 

 Hivatalos oldal 
 Rajongói oldal 
 Rajongói oldal

Holland labdarúgócsapatok
1902-ben alapított labdarúgócsapatok